El término probeta puede referirse a:

Probeta (mecánica), pieza sometida a diversos ensayos mecánicos para estudiar la resistencia de un material.
Probeta (química), recipiente graduado que se usa en los laboratorios de química para medir el volumen de los líquidos.
Probeta (militar), máquina utilizada para probar la calidad y violencia de la pólvora.
Probeta (muestra), corte de material utilizado para estudiar su composición y su estratificación.

Enlaces externos